Актогайский район () — расположен в северо-западной части Павлодарской области Казахстана.

Административный центр района — село Актогай расположено в 116 км к северо-западу от областного центра, на левом берегу Иртыша. Основано в 1907 году в связи с освоением крестьянами-переселенцами плодородных земель.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Площадь — 9,8 тыс. км² (7,69 % территории области). Занимает по размерам 5 место среди районов области. Актогайский район расположен на юге Западно-Сибирской равнины, на левобережье Иртыша. На севере граничит с Иртышским районом, на юге — с сельскими зонами городов Аксу и Экибастуз, на западе — с Акмолинской и Северо-Казахстанской областями, на востоке — с Теренкольским и Павлодарскими районами по течению реки Иртыш.

Климат 
Климат резко континентальный. Средняя температура января −17°-19 °C, июля — +20°+21 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 250—300 мм.

Рельеф и гидрография 
Рельеф территории — равнинный (Иртышская равнина). В недрах разведаны запасы естественных строительных материалов. Полезные ископаемые: поваренная соль, пески, глины.
По территории района протекают реки Иртыш, Селеты, Шидерты, имеются озёра Жалаулы, Тобылгысор, Тайконур, Сасыксор и др. Почвы каштановые, близ озёр — солончаки. В период освоения целинных и залежных земель значительная часть территории района была распахана.

Флора и фауна 
Растительность степная, разнотравно-ковылная; в речных долинах произрастают тополь, клён, ива, таволга. Обитают волк, лисица, заяц, корсак, барсук, суслик, хомяк.

Население

Этнический состав 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи — 9508 чел. (77,58 %)
 русские — 1681 чел. (13,72 %)
 украинцы — 578 чел. (4,72 %)
 немцы — 274 чел. (2,24 %)
 татары — 90 чел. (0,73 %)
 белорусы — 67 чел. (0,55 %)
 другие — 358 чел. (2,92 %)
 Всего — 12 556 чел. (100,00 %)

Динамика численности 
Численность населения в 1999 году — 21,0 тыс. человек, в 2012 году — 14,0 тыс.
Средняя плотность населения 2,15 человек на 1 км² в 1999 году и 1,43 человек на 1 км² в 2012 году.

История 
Образован в 1938 году как Куйбышевский район. Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 2 января 1963 года был переименован в Краснокутский район с центром в селе Краснокутск.

4 мая 1993 года Постановлением Президиума Верховного Совета Казахстана Краснокутский район был переименован в Актогайский район. Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 7 октября 1993 года село Краснокутск, центр Актогайского района, переименовано в Актогай.

Административное деление 
История административно-территориального деления Актогайского района восходит к 1938 году. Именно в этом году в составе Павлодарской области был образован Куйбышеский район, территория которого в 1963 году полностью вошла в состав вновь образованного Краснокутского района.

На территории района 13 сельских округов:

Экономика 
Сельскохозяйственная специализация района: молочное животноводство, зерновое хозяйство. Выращивается подсолнечник, выделывается мелкое кожсырьё (овчины).

По территории района проходят автомобильные дороги общего пользования республиканского значения, «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» участок км 43—128 (85 км) и областного значения «Актогай-Шолаксор» участок км 0—164 (164 км).

Социальная сфера

Образование и наука 
По состоянию на 2012 год в районе насчитываются 2 дошкольные организации.
В 2001—2002 учебном году в районе было 32 общеобразовательные школы (4390 учащихся), в том числе 16 средних школ (3848 учащихся), 7 основных школ (384 учащихся), 9 начальных школ (158 учащихся); из них 16 школ с казахским языком обучения, 2 школы с русским языком обучения и 14 смешанных русско-казахских школ.
В 2012 году в районе насчитывается 30 средних общеобразовательных учреждений, 1 профессиональная школа-лицей.

Здравоохранение 
В районе находится Актогайская центральная районная больница.

Культура 
В с. Жолболды на территории средней школы им. Естая находится бюст Естай Беркимбайулы народного певеца, акына, композитора, заслуженного деятеля искусств КазССР, в с. Кожамжар бюст Ж. Тленшина, народного просветителя, датированный 1967 г.

В районе находится Актогайская центральная районная библиотека.
Издавались разные газеты: «Коммунистік еңбек» (с 1939), «Коммунистический труд» (с 1955).

Известные люди 

Актогайский район является родиной Героя Советского Союза — Муткенова Серикбая, Героев Социалистического Труда — А. А. Ахмединова и Кали Каленова.

 Беркимбаев, Естай — народный певец, акын, композитор.
 Герлиц, Ирина Яковлевна — советская и казахстанская баскетболистка, заслуженный мастер спорта СССР.

Примечания

Ссылки 
 Актогайский район, статистика

 
Районы, образованные в 1938 году